NAV или Nav может означать:

Медицины и биология 

 Международная ветеринарная анатомическая номенклатура () — справочник ветеринарной анатомической терминологии.

Компьютеры 

 Norton AntiVirus — антивирусная программа. Производится американской компанией Symantec c 1991 года.
 Microsoft Dynamics NAV — интегрированная система управления предприятием для среднего и малого бизнеса, поставляемая компанией Microsoft.

Финансы 

 Nav — американская финтек-компания.

Персоналии 

 Nav (стилизовано как NAV) — канадский рэпер, певец, хип-хоп-исполнитель и музыкальный продюсер.

См. также 

 Нав